Der WDF Europe Cup 2022 war die insgesamt 22. Ausgabe der von der World Darts Federation (WDF) ausgetragenen Europameisterschaft im Dartsport. Sie wurde wie die für 2020 abgesagte Ausgabe im spanischen Gandia ausgetragen. Start war der 28. September. Die Finalspiele wurden am 1. Oktober 2022 ausgetragen.

Ereignisse im Vorfeld 
Ursprünglich hätte der 22. WDF Europe Cup bereits vom 29. September bis zum 3. Oktober 2020 ausgetragen werden sollen. Die Entscheidung, den Cup abzusagen, fiel jedoch bereits am 5. Mai 2020 und wurde aufgrund der grassierenden COVID-19-Pandemie getroffen. Die Austragung in Spanien wurde somit um zwei Jahre verschoben.

Am 21. September 2022 wurde schließlich das komplette Teilnehmerfeld verkündet.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen insgesamt 41 Länder teil. Alle stellten dabei ein männliches Team bestehend aus vier Spielern, 35 davon außerdem ein ebenfalls aus vier Spielerinnen bestehendes weibliches Team. Somit bestand das Teilnehmerfeld aus insgesamt 304 Spielern (164 Herren und 140 Damen).

Herren 
 Ali Eladli
 Mohames Gharib
 Mahmoud Mosleh
 Mohamed Zoromba

 Jorgen Aerts
 John Desreumaux
 Andy Baetens
 Stefaan Deprez

 Ilija Iliew
 Krasimir Iwanow
 Miroslaw Petrow
 Galin Dimow

 Simon Bak
 Andreas Toft Jørgensen
 Benjamin Drue Reus
 Ulrich Meyn

 Erik Tautfest
 Ole Holtkamp
 Jens Ziegler
 Daniel Zygla

 James Hurrell
 Scott Williams
 Luke Littler
 Joshua Richardson

 Andres Paal
 Raido Kruusvee
 Erki Selling
 Olaf Siigur

 Jan Erik Fjallstein
 Jan McIntosh
 Allan vid Rætt
 Uni Àrting

 Paavo Myller
 Teemu Harju
 Jani Keskinarkaus
 Asko Niskala

 Christopher Drouard
 Michael Leclercq
 Xavier Lobbedey
 Jacques Labre

 Justin Hewitt
 Juan Carlos Munoz
 Dyson Parody
 Craig Galliano

 Konstantinos Kotronis
 Dimitrios Tsakiris
 Dimitrios Leivaditis
 Arsenios Kouparanis

 Kyle Hutchinson
 Ken Waters
 Lee Savident
 Darren Luxton

 David Concannon
 Mark Cullen
 Martin Heneghan
 Ciaran Teehan

 Karl Helgi Jónsson
 Pétur Rúðrik Guðmundsson
 Haraldur Birgisson
 Hörður Thor Guðjónsson

 Robert Nelson
 Kevin Lane
 Robert Corrin
 Mark Venables

 Daniele Petri
 Fabio Bendoni
 Michele Turetta
 Stefano Tomassetti

 Steve Eusebini
 Sid Bell
 Joe de Sousa
 Craig Quemard

 Josep Arimany
 Martin Marti
 Carles Arola
 Raul Invernon

 Romeo Grbavac
 Dean Pokos
 Dean Biškupić
 Dragutin Pečnjak

 Aigars Strelis
 Nauris Gleglu
 Valters Melderis
 Laimonis Naglis

 Remo Senti
 Michael Tafner
 Alexander Allgäuer
 Engin Kulali

 Laimis Zubavicius
 Mindaugas Baršauskas
 Ugnius Jankunas
 Tomas Bužonas

 Jim Mayer
 Yannick Scheer
 Tom Becker
 Daniel Amil Martins

 John Aguis
 Anthony Borg
 Albert Scerri
 Norbert Attard

 Danny van Trijp
 Dennie Olde Kalter
 Jelle Klaasen
 Wesley Plaisier

 Davy Glenn
 Gary Elliott
 Neil Duff
 Chris Gilliland

 Kent Jøran Sivertsen
 Mikael Lindstrøm
 Cor Dekker
 Vegar Elvevoll

 Hannes Schnier
 Felix Losan
 Markus Straub
 Patrick Tringler

 Sebastian Białecki
 Tytus Kanik
 Dariusz Marciniak
 Wojciech Bruliński

 László Kádár
 Atilla Vonya Brodi
 Adrian Frim
 Vlad Mihaescu

 Scott Robertson
 Alan Small
 Jamie Bain
 Scott Campbell

 Edwin Torbjörnsson
 Ricky Nauman
 Dennis Nilsson
 Andreas Harrysson

 Andy Bless
 Felix Schiertz
 Stefan Bellmont
 Thomas Junghans

 František Mika
 Štefan Hájek
 Matej Čverha
 Juraj Vindiš

 Primož Jelen
 Sergej Vodičar
 Silvo Javornik
 Jan Grošelj

 Ruben Orozco
 Sam Salt
 James Brown
 Victor Otero

 Dalibor Šmolík
 Vítězslav Sedlák
 Tomáš Houdek
 Alexander Mašek

 Illia Pekaruk
 Wolodymyr Salewskyj
 Wladislaw Melaschenko
 Artem Usyk

 Patrik Kovács
 András Borbély
 József Rucska
 Gábor Takács

 Liam Meek
 Nick Kenny
 David Rogers
 Sam Cankett

Damen 
 Laila Elansary
 Marwa Elfouli
 Nada Said
 Alyaa Hassan

 Petra Luyten
 Febe Humblet
 Patricia de Peuter
 Marina Rogier

 Plamena Urdewa
 Swetelina Bojilowa
 Iwa Iwanowa
 Debora Urdewa

 Merete Kjær
 Henriette Honoré
 Janni Larsen
 Michelle Merlit

 Irina Armstrong
 Monique Lessmeister
 Lisa Zollikofer
 Lena Zollikofer

 Lorraine Winstanley
 Deta Hedman
 Claire Brookin
 Beau Greaves

 Tiina Tiisler
 Liina Joonsaar
 Marika Sarrapik
 Hanna Elisabeth Tiisler

 Birthe Sikivat
 Beinta Midalberg
 Annfrid Jacobsen
 Jóna Midalberg

 Carole Frison
 Carole Monpoux
 Alexandra Maillet
 Sandrine Blaszczynski

 Kaisu Rekinen
 Kirsi Viinikainen
 Lotta Noora Heinäharju
 Sari Nikula

 Caroline La Touche
 Tracy Ingrouille
 Nicola Williams
 Debbie Hammon

 Katie Sheldon
 Teresa Maher
 Caroline Breen
 Robyn Byrne

 Ingibjörg Magnúsdóttir
 Kristín Einarsdóttir
 Svenhvít Hammer
 Árdís Sif Gudjónsdóttir

 Nikki Bardsley
 Margaret Kelly
 Janine Halsall
 Rachel Robertson

 Talita Biagetti
 Loredana Brumetz
 Aurora Fochesato
 Barbara Osti

 Lorraine Porter
 Amanda Cotillard
 Angela Le Bailly
 Ema Hawley

 Dolores Cascales
 Montse Boronat
 Nuria Plaza
 Iolanda Riba

 Ana Mamut
 Maja Tešija
 Marijana Puček
 Olja Pavlović

 Marija Ruzane
 Irena Bauze
 Sandija Andersone
 Ieva Brikmane-Buklovska

 Asta Jukniene
 Sandra Rimkeviciute
 Kornelija Lušaite
 Milda Zdanauskaite

 Joanne Borg
 Althea Ciantar
 Margherita Scerri
 Pauline Tonna

 Lerena Rietbergen
 Noa-Lynn van Leuven
 Priscilla Steenbergen
 Anca Zijlstra

 Elaine Moran
 Grace Crane
 Kayleigh O'Neill
 Helen Dunn

 Emma Tollerud
 Veronica Simonsen
 Iselin Hauen
 Rita Beck-Hauglid

 Kerstin Rauscher
 Jasmin Schnier
 Catalina Pasa
 Christiane Muzik

 Renata Słowikowska
 Aleksandra Grzesik-Żyłka
 Aleksandra Białecka
 Nina Lech-Musialska

 Oana Cimpoca
 Andreea Brad
 Anisoara Brinzei
 Giulia Olteanu

 Chloe O'Brien
 Emily Davidson
 Lorraine Hyde
 Susanna McGimpsey

 Vicky Pruim
 Susianne Hägvall
 Anna Forsmark
 Maud Jansson

 Sarah Bartlomé
 Fiona Gaylor
 Sylvia Schlapbach
 Jeanette Stoop

 Michaela Jamnická
 Katarína Nagyová
 Lucia Jankovská
 Martina Sulovská

 Maria Carmen Ivorra
 Almudena Fajardo
 Alicia Martinez
 Mila Martinez

 Anna Votavová
 Monika Hocková
 Karolína Rysová
 Barbora Hospodářská

 Veronika Ihász
 Nóra Erdei
 Annamária Ölei
 Krisztina Csombok

 Ann Marie Potts
 Leanne Topper
 Rhian O'Sullivan
 Alannah Waters-Evans

Herreneinzel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zum Achtelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 7 Legs. Das Viertelfinale wurde dann im Modus Best of 9 Legs gespielt. Im Halbfinale waren 6 Legs zum Sieg nötig, bevor das Finale über eine Distanz von Best of 13 Legs ausgetragen wurde.

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der vierten Runde bzw. der Runde der letzten 32.

Herrendoppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zum Viertelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 7 Legs. Im Halbfinale waren 5 Legs zum Sieg nötig, bevor das Finale über eine Distanz von Best of 11 Legs ausgetragen wurde.

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale.

Herrenteam

Format 
Zunächst wurden die Teams in Gruppen eingeteilt. Insgesamt 16 Mannschaften zogen in die K.-o.-Runde ein. Das gesamte Turnier wurde dabei in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Team, welches als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Alle Spiele wurden dabei im Modus Best of 17 Legs ausgetragen.

Ergebnisse 
Die Gruppen wurden am Eröffnungstag ausgelost.

Gruppenphase 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

K.-o.-Runde

Dameneinzel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zum Achtelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 7 Legs. Das Viertelfinale wurde dann im Modus Best of 9 Legs gespielt. Im Halbfinale waren 6 Legs zum Sieg nötig, bevor das Finale über eine Distanz von Best of 13 Legs ausgetragen wurde.

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der vierten Runde bzw. der Runde der letzten 32.

Damendoppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zum Viertelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 7 Legs. Im Halbfinale waren 5 Legs zum Sieg nötig, bevor das Finale über eine Distanz von Best of 11 Legs ausgetragen wurde.

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale.

Damenteam

Format 
Zunächst wurden die Teams in Gruppen eingeteilt. Insgesamt 16 Mannschaften zogen in die K.-o.-Runde ein. Das gesamte Turnier wurde dabei in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Team, welches als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Alle Spiele wurden dabei im Modus Best of 17 Legs ausgetragen.

Ergebnisse 
Die Gruppen wurden am Eröffnungstag ausgelost.

Gruppenphase 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

K.-o.-Runde

Gesamttabelle 
Nach einem Punktesystem wurden an die einzelnen Länder für die Leistungen in den einzelnen Wettbewerben vergeben. Nach diesen Punkten wurde eine Rangliste erstellt, welche den Gesamtsieger ermittelt.

Herren

Damen

Übertragung 
Das Turnier war im Liveticker über DartConnect zu verfolgen. Auch einen Livestream hat es gegeben.

Weblinks 
 Turnierseite bei der World Darts Federation
 Die Einzel- und Doppelwettbewerbe auf DartConnect
 Die Teamwettbewerbe auf DartConnect

Einzelnachweise 

Europe Cup 2022
Sportveranstaltung in der Valencianischen Gemeinschaft
Sport (Gandia)
Dart (Spanien)
Dartveranstaltung 2022